Leptostylis kan syfta på:

 Leptostylis (djur) –  ett släkte av kräftdjur
 Leptostylis (växter) – ett släkte av växter